Fudbalski Klub Željezničar – bośniacki klub piłkarski z siedzibą w Sarajewie.

Historia 
Klub został założony w 1921 roku przez kolejarzy (željezničar oznacza kolejarz). W okresie Jugosławii był jednym z klubów ligi jugosłowiańskiej. Obecnie to jeden z najlepszych klubów ligi bośniackiej. Na arenie międzynarodowej największym jego osiągnięciem jest półfinał Pucharu UEFA w sezonie 1984/85.

Osiągnięcia 
 Mistrz Jugosławii: 1972
 Puchar Jugosławii: finał w 1981
 Mistrz Bośni i Hercegowiny: 1998, 2001, 2002, 2010, 2012, 2013
 Puchar Bośni i Hercegowiny: 2000, 2001, 2003, 2011, 2012, 2018

Europejskie puchary

PEMK/Liga Mistrzów

PMT/Puchar UEFA/Liga Europy

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona klubu

 
Kluby piłkarskie założone w 1921
Kluby piłkarskie w Sarajewie